En Pologne, Sworzyce peut désigner :

 Sworzyce, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Sworzyce, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.